peut désigner :
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  division de réserve de la Garde (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Empire britannique)
  d'Afrique de l'Est de la  division d'infanterie (East Africa) (Empire britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  d'artillerie (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Russie)